DIO est un sigle pouvant signifier :
 Defense Industries Organization, les arsenaux iraniens.

 Ronnie James Dio, de son vrai nom Ronald James Padavona (1942-2010), un chanteur et auteur-compositeur américain de heavy metal.

Dio est un nom propre pouvant faire référence à :
 Dio, une commune du département de Kiembara au Burkina Faso ;
 Dio, une commune du département de Sanaba au Burkina Faso ;
 Dio, une commune du département de Silly au Burkina Faso ;
 Dio, un groupe américain de heavy metal ;
 Dio, de son vrai nom Diorno Dylyano Braaf (né en 1988), un rappeur néerlandais d'origine surinamaise.

Voir aussi 

 Dio - Distraught Overlord, un groupe de musique japonais
 Dio Brando, un personnage du manga JoJo's Bizarre Adventure
 Dio-Gare, une commune du cercle de Kati dans la région de Koulikoro au Mali